Дос де Марзо има више значења:

 Дос де Марзо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос де Марзо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику